Niemcy:
 Westen – dzielnica Bad Aibling
 Westen – dzielnica Remscheidu
 Westen – dzielnica Wuppertalu

Osoby:
 Eric van der Westen – niderlandzki muzyk
 Hans Westen – niemiecki przedsiębiorca
Zobacz też:
 Vorderer Westen
 West